Кубок африканских наций 2013 — 29-й розыгрыш Кубка африканских наций, который прошёл с 19 января по  2013 года в ЮАР. Турнир первоначально должен был пройти в Ливии, однако из-за гражданской войны КАФ приняла решение о переносе турнира в ЮАР; взамен Ливия получила право на проведение Кубка африканских наций в 2017 году. Победителем турнира стала сборная Нигерии, обыгравшая в финале со счётом 1:0 сборную Буркина-Фасо.

Сборная Нигерии как победитель турнира приняла участие в Кубке конфедераций 2013 в Бразилии.

Заявки 
Пять стран были включены в список заявок, включая одну объединённую заявку.
  Ангола
  Габон /  Экваториальная Гвинея
  Ливия
  Нигерия (резервный хозяин)
Другими странами, чьи заявки были отклонены, стали:
  Бенин /  Центральноафриканская Республика
  Ботсвана

Отбор 

Все 47 африканских стран приняли участие в отборочном турнире, включая сборную ЮАР, которая отобралась автоматически. Сборной Ливии не позволили автоматически отобраться в финальную часть после того как её лишили права принимать турнир из-за гражданской войны. Много команд вернулись в финальную часть после перерыва. Хозяева, ЮАР, вернулись после 4-летнего отсутствия. Эфиопия приняла участие впервые с 1982 года. Другими командами, которые не участвовали в 2012 году, но выступили на турнире в 2013 году, являются сборные Нигерии, Того, Демократической Республики Конго и Алжира. Сборная Кабо-Верде приняла участие в финальном турнире в первый раз.

Участники 

В турнире приняли участие 16 команд: организатор и 15 победителей отборочного турнира.

Стадионы 
Южноафриканская футбольная ассоциация (SAFA) открыла процесс подачи заявок для всех городов, которые принимали чемпионат мира по футболу 2010 года, однако использоваться могло только семь стадионов. Окончательный список стадионов был оглашен 30 марта, но был изменен 4 апреля, 20 апреля, и затем 3 мая 2012 года.

Стадионы были озвучены 4 мая 2012 года. Стадион «Соккер Сити» принял матч открытия и финал. Другими стадионами, выбранными для проведения матчей, стали «Мбомбела», «Нельсон Мандела Бэй», «Роял Бафокенг» и «Мозес Мабида».

 Стадионы, принимавшие Кубок африканских наций 1996
 Стадион использовался по время Кубка африканских наций 1996
 Вместимость может увеличиваться
 Данные о вместимости стадионов приблизительны

Составы

Судьи 
Следующие судьи были выбраны для работы на Кубке африканских наций 2013.

Официальный мяч турнира 
Официальный мяч Кубка африканских наций был изготовлен компанией «Адидас» и был назван «Катлего», что означает «успех» на языке сесото. Имя было выбрано африканскими болельщиками посредством онлайн-голосования, где оно опередило другие варианты, Ханья (свет) и Мотсвако (смесь).

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира прошла 24 октября 2012 в Дурбане. Хозяева (ЮАР) и действующий чемпион (Замбия) были заранее распределены в группы A и C, соответственно. Остальные 14 команд были распределены по рейтингу, основанном на результатах их выступлений на трех последних розыгрышах Кубка африканских наций — в 2008, 2010 и 2012 годах. Для каждого из трех последних розыгрышей Кубка африканских наций принята следующая система подсчета очков отобравшихся команд:

Кроме того, каждому из трех последних розыгрышей Кубка африканских наций был дан следующий увеличенный коэффициент:
 2012: очки, умноженные на 3.
 2010: очки, умноженные на 2.
 2008: очки, умноженные на 1.

Затем команды были распределены по четырём корзинам, основанным на рейтинге. В каждую группу попало по одной команде из каждой корзины.

Групповой этап 

Расписание группового этапа было представлено 8 сентября 2012 года.

Критерий определения мест между командами с равным количеством очков

Если две или более команды финишируют в группе с одинаковым количеством очков, их положение определяется по следующим критериям:

 Количество очков, заработанных в матчах между данными командами;
 Разница голов в матчах между данными командами;
 Количество голов, забитых в матчах между данными командами;
 Разница голов во всех матчах группы;
 Количество голов, забитых во всех матчах группы;
 Система подсчёта очков за честную игру, берущая в расчёт количество жёлтых и красных карточек;
 Жеребьёвка, проводимая организационным комитетом.

Начало всех матчей дано по Стандартному южноафриканскому времени (UTC+2)

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Награды игроков 
Следующие награды были вручены по итогам турнира:
Игрок турнира
  Жонатан Питруапа
Лучший бомбардир турнира
  Эммануэль Эменике
Самый честный игрок турнира
  Виктор Мозес
Гол турнира
  Юссеф Мсакни против Алжира.

Команда турнира

Примечания
1:  Эммануэль Эменике забил 4 гола, из них 0 с пенальти. Вакасо Мубарак также забил 4 гола, из них 3 с пенальти.

Лучшие бомбардиры 
4 гола

  Мубарак Вакасо

  Эммануэль Эменике

3 гола

  Ален Траоре

  Сейду Кейта

2 гола

  Жонатан Питруапа
  Квадво Асамоа
  Дьёмерси Мбокани

  Махамаду Самасса
  Сандей Мба
  Виктор Мозес

  Жервиньо
  Яя Туре
  Сиябонга Сангвени

1 гол

  Аль-Арби Судани
  Софиан Фегули
  Аристид Бансе
  Джакариджа Коне
  Эммануэль Агеманг-Баду
  Кристиан Атсу
  Джон Бой
  Асамоа Гьян
  Трезор Мпуту
  Коллинс Мбесума
  Кеннеди Мвеене
  Фернанду Варела

  Платини
  Элдон Рамуш
  Вильфрид Бони
  Дидье Дрогба
  Дидье Конан Я
  Шейк Тьоте
  Сигамари Диарра
  Шейк Диарра
  Абделлила Хафиди
  Иссам Аль-Адуа
  Юссеф Эль-Араби
  Браун Идейе

  Ахмед Муса
  Ува Элдерсон Эчиеджиле
  Эммануэль Адебайор
  Дове Воме
  Серж Гакпе
  Жонатан Эите
  Юссеф Мсакни
  Халед Муэли
  Адане Гирма
  Лехлохоноло Маджоро
  Май Махлангу
  Токело Ранти

1 автогол

  Нанду (в матче против Анголы)

Статистика команд 
Как принято в футбольной статистике, если матч закончился в дополнительное время победой одной из команд, победителю засчитывается победа, а проигравшему — поражение. Если победитель определился в серии послематчевых пенальти, обеим командам засчитывается ничья.

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте КАФ
 Официальный сайт турнира
 Матчи и результаты Кубка африканских наций 2013 

Январь 2013 года
Февраль 2013 года
Международные соревнования по футболу в ЮАР
Кубок африканских наций 2013
Спорт в ЮАР в 2013 году